Clam désigne :
 Clam, une commune française.
 Clam, plusieurs espèces de mollusques comestibles.
 le Club Loisir Aventure Moto (CLAM) de Valence d'Agen.
 En typographie, le clam désigne familièrement le point d'exclamation.
 L'antivirus ClamAV, souvent appelé simplement Clam.